Francis Leonard Bathe (né le  à Oshawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur. .

Biographie 
Il devient professionnel en 1974 avec les Red Wings de Détroit dans la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1972-1973 || Spitfires de Windsor || SOJHL ||59 ||10 ||25 ||35 ||232 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Bulldogs de Windsor || SOJHL ||58 ||19 ||34 ||53 ||306 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Wings de la Virginie || LAH ||50 ||7 ||11 ||18 ||146 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Red Wings de Détroit || LNH ||19 ||0 ||3 ||3 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Red Wings de Détroit || LNH ||7 ||0 ||1 || 1||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Nighthawks de New Haven || LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Wings de Kalamazoo || LIH ||14 ||0 ||5 ||5 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 	 	 	 	 	 	 	
|-
|1975-1976 || Flags de Port Huron || LIH ||43 ||2 ||3 ||5 ||148 ||15 ||0 ||4 ||4 ||54
|-
|1976-1977 || Flags de Port Huron || LIH ||71 ||7 ||30 ||37 ||250 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Mariners du Maine || LAH ||78 ||4 ||11 ||15 ||159 ||12 ||1 ||1 ||2 ||24
|-
|1977-1978 || Flyers de Philadelphie || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Mariners du Maine || LAH ||26 ||3 ||3 ||6 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Flyers de Philadelphie || LNH ||21 ||1 ||3 ||4 ||76 ||6 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
|1979-1980 || Flyers de Philadelphie || LNH ||47 ||0 ||7 ||7 ||111 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1980-1981 || Flyers de Philadelphie || LNH ||44 ||0 ||3 ||3 ||175 ||12 ||0 ||3 ||3 ||16
|-
|1981-1982 || Flyers de Philadelphie || LNH ||28 ||1 ||3 ||4 ||68 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1982-1983 || Flyers de Philadelphie || LNH ||57|| 1||8 ||9 ||72 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|1983-1984 || Mariners du Maine || LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Flyers de Philadelphie || LNH ||- ||- ||- ||- || -||1 ||0 ||0 || 0||0	
|-

| 224 || 3 || 28 || 31 || 542 || 23 || 1 || 3 || 4 || 47

Trophées et distinctions  
 Il remporte la Coupe Calder avec les Mariners du Maine en 1977-1978.

Notes et références 

Naissance en septembre 1954
Naissance à Oshawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Wings de la Virginie
Joueur des Flags de Port Huron
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Joueur des Flyers de Philadelphie
Champion de la Coupe Calder
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché